«Дуэль» (, в советском прокате — «Комиссар полиции и Малыш») — первый по хронологии и предпоследний по времени съёмок фильм из цикла приключений комиссара Миклована. Играющему главную роль 29-летнего комиссара полиции, румынскому режиссёру Серджиу Николаеску уже было за пятьдесят.

Сюжет 
Идёт сентябрь 1939 года. Нацистская Германия уже вторглась в Польшу. Молодой комиссар полиции Бухареста Тудор Миклован расследует ограбление банка, в котором погибли двое охранников.

В самой Румынии пришедший к власти профашистский режим маршала Антонеску всячески поддерживает «молодое поколение» — боевиков из организации «Железная гвардия», так называемых «легионеров». Румынские деловые круги, предчувствуя скорый приход к власти в стране легионеров, понимая, что тех уже нельзя остановить, решают их поддержать: и деньгами, и оружием. Вложив крупную сумму денег в банк, они сами же и организуют его ограбление. Но им ещё неизвестно, что дело об ограблении попадёт в руки молодого и принципиального комиссара Миклована: честного, но аполитичного полицейского, в борьбе с преступностью полагающегося, главным образом, на свой револьвер «Смит-Вессон» 10-й модели и стрелковые навыки. Параллельно с расследованием комиссар берёт шефство над оравой румынских беспризорников.

Действующие лица

Интересные факты 
 Звуковое сопровождение фильма включает отрывки из композиций групп The Alan Parsons Project («Lucifier») и  («In The Smoke», «Give Me Love»).

Ссылки 
 

Фильмы-триллеры Румынии
Фильмы Серджиу Николаеску
Фильмы Румынии 1981 года